Banzenweiler ist ein Ortsname:
 Banzenweiler (Feuchtwangen), Dorf der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Banzenweiler (Frankenhardt), Weiler im Ortsteil Gründelhardt der Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Banzendorf
 Bauzenweiler